

Codici 
 LCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale Golosón, La Ceiba, Honduras

Altro 
Liquid Crystal Elastomer – Elastomeri a Cristalli Liquidi